Мокк
 МОКС-топливо